El torneig de Bogotà 2010, conegut oficialment com a Copa BBVA Colsanitas 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 18a edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 21 de febrer de 2010 al Club Campestre El Rancho de Bogotà, Colòmbia.

La tennista colombiana Mariana Duque Marino va aconseguir el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre doble femení 

2010
WTA Tour 2010